Sèrie B (cinema), pel·lícules de baix pressupost i de qualitat artística mitjana/baixa.
 Futbol:
 Serie B, campionat de Segona Divisió italià.
 Serie B (Brasil), campionat de Segona Divisió brasiler.